Jonathan Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Jonathan Ezequiel Rodríguez (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Jonathan Javier Rodríguez (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Jonathan Pereira Rodríguez (* 1987), spanischer Fußballspieler, siehe Jonathan Pereira (Fußballspieler)